Sauce for the Goose – lavoro teatrale di Geraldine Bonner e Hutcheson Boyd

Film
Sauce for the Goose – cortometraggio del 1913 diretto da L. Rogers Lytton, Wilfrid North e James Young 
Sauce for the Goose – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Société des Etablissements L. Gaumont
Sauce for the Goose – cortometraggio del 1917 diretto da Al Christie
Sauce for the Goose – film del 1918 diretto da Walter Edwards
Sauce for the Goose – cortometraggio di animazione del 1919 diretto da Walt Hoban
Sauce for the Goose – cortometraggio del 1924 prodotto dalla Standard Photoplay Company